Mansfield Township ist der Name folgender Townships in den Vereinigten Staaten:

 Mansfield Township (Michigan)
 Mansfield Township (Minnesota)
 Mansfield Township (Burlington County, New Jersey)
 Mansfield Township (Warren County, New Jersey)
 Mansfield Township (North Dakota)